«Helix» — п'ятий студійний альбом шведського павер-металкор-гурту Amaranthe. Реліз відбувся 19 жовтня 2018.

Список композицій

Учасники запису 
 Еліз Рюд — чистий жіночий вокал
 Олоф Морк — гітара, клавішні
 Мортен Лове Сорен — ударні
 Йоган Андреассен — бас-гітара
 Генрік "GG6" Енґлунд — гроулінг
 Нілс Молін — чистий чоловічий вокал

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт гурту 

Альбоми Amaranthe
Альбоми шведських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Spinefarm Records